Termín horská houfnice může označovat tyto houfnice:

 10cm horská houfnice M 16
 10cm horská houfnice M 16/19
 10cm horská houfnice vz. 39

Dělostřelectvo ráže 100 mm